Samraong (comuna) puede referirse a: 

 Samraong, comuna camboyana situada en Chantrea.
 Samraong, comuna camboyana situada en Ou Chrov.
 Samraong, comuna camboyana situada en Phnum Kravanh.
 Samraong, comuna camboyana situada en Ponhea Lueu.
 Samraong, comuna camboyana situada en Prey Chhor.
 Samraong, comuna camboyana situada en Samraong.
 Samraong, comuna camboyana situada en Soutr Nikom.
 Samraong, comuna camboyana situada en Tram Kak.